Les Romeriida forment un clade de sauropsides eureptiliens qui contient les diapsides, les protorothyrididés et quelque genre basals apparentés aujourd'hui éteints. Il est défini phylogénétiquement par Laurin & Reisz en 1995 comme « le dernier ancêtre commun de Paleothyris et des diapsides, et de tous ses descendants ». Il porte le nom d'Alfred Romer, un éminent paléontologue du .

Classification 
Ci-dessous, un cladogramme montrant le placement de Romeriida au sein d'Amniota, modifié de Hill en 2005 :

Cladogramme d'après Müller & Reisz, 2006 :

Référence 

  Gauthier, Kluge & Rowe : The early evolution of the Amniota. In M. J. Benton (ed.), The Phylogeny and Classification of the Tetrapods, Volume 1: Amphibians, Reptiles, Birds. Systematics Association Special Volume, Clarendon Press 35 pp 103-155

Voir aussi

Liens externes 
 

Eureptilia
Taxon décrit en 1988